Westrich (streek), een streek in het zuidwesten van Duitsland en noordoosten van Frankrijk
Dortmund-Westrich, een stadsdeel van Dortmund in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Westrich (Erkelenz), een plaats in de gemeente Erkelenz in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
(15622) Westrich, een planetoïde